SV Robinhood (Paramaribo), een Surinaamse voetbalclub
 SV Robinhood (Amsterdam), een Nederlandse voetbalclub